Die Sweet Home Chicago Open 2008 fanden vom 9. bis 16. September 2008 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
In der ersten Auflage des Turniers trafen im Endspiel Peter Barker und David Palmer aufeinander. Barker gewann die Partie mit 15:13, 11:9 und 11:2 und damit seinen elften Karrieretitel auf der PSA World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Alain Osman Muldeen einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Chicago